Эль-Бьерсо ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты

Примечания 

Районы Леона